Mila Curradi, nota come Luisa Adorno – scrittrice e insegnante italiana
 Mauro Curradi – scrittore italiano
 Francesco Curradi – pittore italiano
 Renzo Curradi – arbitro di calcio italiano